Twierdza szyfrów – powieść sensacyjna z 2004 roku, osadzona w realiach II wojny światowej, autorstwa polskiego dziennikarza i publicysty Bogusława Wołoszańskiego.

Została zekranizowana jako serial telewizyjny pt. Tajemnica twierdzy szyfrów.

Opis fabuły 
Rok 1945. Z hitlerowskiego ośrodka kryptologicznego w Hirschbergu (Jelenia Góra) do Zamku Tzschocha (Czocha) zostaje oddelegowany kapitan Hugo Jörg, oficer byłej Abwehry. W średniowiecznej budowli Niemcy umieścili naukowców i urządzenie nazwane „Aparat”, które potrafi odczytywać radzieckie szyfry jednorazowe. Radziecki wywiad podejmuje próby zdobycia tego urządzenia. Do wyścigu włącza się amerykańsko-polski zespół komandora porucznika Howarda Compaigne’a.

Ekranizacja 
Powieść została zekranizowana w 2007 roku jako serial Telewizji Polskiej pt. Tajemnica twierdzy szyfrów.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Polskie powieści wojenne
Polskie powieści historyczne
Utwory literackie o II wojnie światowej
Polskie powieści kryminalne i sensacyjne
Powieści z 2004
Bogusław Wołoszański